Waage steht für:

 Waage, Gerät zur Bestimmung der Masse
 Waage, städtisches Gebäude mit öffentlicher Einrichtung zum Wiegen von Kaufmannsgütern
 Gerät zum Vergleich von Massen oder (wie bei der „Waage der Zeiten“) anderer Werte; siehe Zeitwaage
 Waage (Symbol), Balkenwaage als Symbol für Marktrecht und für Gerechtigkeit
 Standwaage, Turnübung
 Waage (Heraldik), gemeine Figur in Wappen
 Waage (Sternbild), ein Sternbild der Ekliptik
 Waage (Tierkreiszeichen), siebter Abschnitt des Tierkreises
 Die Waage, deutscher Verein zur politischen Öffentlichkeitsarbeit
 die waage, Zeitschrift der Grünenthal GmbH, Aachen, siehe Grünenthal (Unternehmen)#Produkte
 ein Bestandteil des Geschirrs bei Zugtieren, siehe Anspannung #Spielwaage
 Drachenwaage, Verbindung der Leine mit dem Drachen, siehe Drachen #Waage
 etwas in „in die Waage bringen“ bedeutet, es im mechanischen Gleichgewicht zu haben

Waage ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Waage (1898–1968), österreichischer Architekt
 Peter Waage (1833–1900), norwegischer Chemiker

Siehe auch:
 Alte Waage (Begriffsklärung)
 Waag (Begriffsklärung)
 Waagen (Begriffsklärung)
 Wage (Begriffsklärung)